Jacksonville est le nom de plusieurs localités des États-Unis :

 Jacksonville, ville de l'État d'Alabama ;
 Jacksonville, ville de l'État d'Arkansas ;
 Jacksonville, ville engloutie de l'État de Californie ;
 Jacksonville, ville de l'État de Caroline du Nord ;
 Jacksonville, ville de l'État de Floride ;
 Jacksonville, ville de l'État de Géorgie ;
 Jacksonville, ville de l'État d'Illinois ;
 Jacksonville, ville de l'État du Missouri ;
 Jacksonville, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Jacksonville, ville de l'État de l'Ohio ;
 Jacksonville, ville de l'État de l'Oregon ;
 Jacksonville, ville de l'État du Texas ;
 Jacksonville, ville de l'État du Vermont.

Jacksonville est également le nom de deux census-designated places en Pennsylvanie :
 , dans le comté de Centre ;
 , dans le comté d'Indiana.

Enfin, le Jacksonville Road Bridge est un pont traversant le lac Don Pedro en Californie.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis